Die Northwestern Mutual Lifetime Houston Open 2019 fanden vom 7. bis 11. August 2019 in Houston, Texas in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Campbell Grayson gewann das Turnier nach einem Finalsieg über Alan Clyne, den er mit 11:5, 11:9, 9:11 und 11:7 besiegte. Grayson sicherte sich so den 14. Titel seiner Karriere auf der PSA World Tour und gleichzeitig auch den bis dato größten.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Nick Sutcliffe und Hasnaat Farooqi jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2019/20
Squashturnier in Houston